Емельяново — топоним:

Белоруссия 
 Емельяново — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Емельяново — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Емельяново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Емельяново — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Емельяново — населённый пункт в Южском районе Ивановской области.
 Емельяново — населённый пункт в Лузском районе Кировской области.
 Емельяново — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Емельяново — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Емельяново — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Емельяново — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Емельяново — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Емельяново — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Емельяново — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Емельяново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Емельяново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Емельяново — деревня в Прудковском сельском поселении Сафоновского района Смоленской области.
 Емельяново — деревня в Казулинском сельском поселении Сафоновского района Смоленской области.
 Емельяново — село в Лаишевском районе Татарстана.
 Емельяново — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Емельяново — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Емельяново — село в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Емельяново — международный аэропорт Красноярска.
 
 
 
 
 
 Емельяновское